Vätö kan syfta på:

 Vätö – en ö i Norrtälje kommun i Uppland
 Vätö socken – en socken i Uppland
 Vätö landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1951
 Vätö församling – en tidigare församling i Uppsala stift –2010
 Vätö kyrka – en kyrkobyggnad på Vätö i Uppsala stift
 Vätö distrikt – ett distrikt i Norrtälje kommun och Stockholms län 2016–